PROSER1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 944 амінокислот, а молекулярна маса — 95 698.

Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки